Sousedé nebo Sousedi můžou být:
 Sousedé (film) – americký film režiséra Johna G. Avildsena z roku 1981
 Drazí sousedé – český televizní seriál z let 2016–2017
 Sousedé (seriál) – český televizní seriál z roku 2017
 Sousedi (film, 2014) – americký film režiséra Nicholase Stollera z roku 2014
 Sousedi (film, 2015) – polský film režiséra Grzegorze Królikiewicze z roku 2015
 Sousedi 2 – americký film režiséra Nicholase Stollera z roku 2016
 Sousedi (hudební skupina) – česká hudební skupina